Schnackenburg steht für:

 Schnackenburg, Stadt im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen mit Schnackenburg (Burg)

Schnackenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schnackenburg (1867–1924), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Altona
 Hellmut Schnackenburg (1902–1974), deutscher Dirigent und Kapellmeister
 Rudolf Schnackenburg (1914–2002), deutscher Priester und Theologe

Siehe auch:
 Schnakenburg